Bower (Schotland), een dorp in Highland, Schotland
 Bower (Zuid-Australië), een plaats in de Australische deelstaat Zuid-Australië